Jigal Kohen (1928–1988) – izraelski polityk
 Jigal Kohen-Orgad (1937–2019) – izraelski polityk, minister finansów
 Jigal Kohen – izraelski rabin i publicysta